Robert Jones peut désigner :
 Roger Jones (avant 1589-1643) ,  Ranelagh, membre de la Pairie d'Irlande et lord président de Connaught ;
 Roger Jones (1902-1967), un footballeur anglais ;
 , mathématicien américain.